L'édition 2022 du tournoi de tennis du Queen's à Londres se déroule du 13 au  sur gazon en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes britanniques du tennis décident de bannir les joueurs de Russie et de Biélorussie des tournois en Grande-Bretagne.

Forfaits 
On note les forfaits du Britannique Andy Murray, touché aux abdominaux lors de la finale du tournoi de Stuttgart la semaine précédente, de l'Espagnol Carlos Alcaraz et du Français Gaël Monfils. Ils sont respectivement remplacés par Denis Kudla, Filip Krajinović et Francisco Cerúndolo.

Faits marquants 
Grigor Dimitrov élimine pour son entrée en lice le finaliste sortant et tête de série 3 Cameron Norrie.

Le  mondial et tête de série 1 Casper Ruud, récent finaliste à Roland-Garros, est éliminé dès son entrée en lice par le  mondial Ryan Peniston.

Lauréats 
L'Italien Matteo Berrettini remporte le tournoi et conserve son titre en battant en finale Filip Krajinović. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  consécutif de la saison après son sacre la semaine passée sur l'herbe de Stuttgart.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Lloyd Glasspool et Harri Heliövaara. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Queen's
 Saison 2022 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi du Queen's
 
 

Queens
ATP 2022
Tennis en Angleterre en 2022
Tennis en juin 2022
Sport à Londres en 2022